Vargem - planície fértil localizada às margens de um rio, sinônimo de "várzea".

Localidades

Vargem (Santa Catarina) - município no estado de Santa Catarina.
Vargem (São Paulo) - município no estado de São Paulo.
Vargem (Varginha) - bairro do município de Vargina, Minas Gerais.
Vargem Alta - município no estado do Espírito Santo.
Vargem Alegre - município no estado de Minas Gerais.

Veja também
Vargem Bonita
Vargem Grande

Desambiguações de topônimos